KJR steht für:
 Kreisjugendring, siehe Jugendring
 Karlsruhe Hauptbahnhof (IATA-Code)
 KJR (Sender), US-amerikanischer Radiosender

kjr steht für:
 Kurudu (ISO-639-3-Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen

Abkürzung